Nughedu San Nicolò – comune italiano in provincia di Sassari.
Nughedu Santa Vittoria – comune italiano in provincia di Oristano.